Слоні́мський (, , , ) — єврейське прізвище. Походить від назви міста Слонім.

Персоналії 
 Слонімський Антоній (1895—1976) — польський поет, фейлетоніст, драматург, сатирик, театральний критик.
 Слонімський Михайло Леонідович (1897—1972) — російський радянський письменник.
 Слонімський Сергій Михайлович (1932—2020) — російський композитор, музикознавець, піаніст, педагог.

Єврейські прізвища